Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Lori McNeil che ha battuto in finale Sabine Appelmans 2-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Amy Frazier (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (finale)
 Naoko Sawamatsu (primo turno)
 Catarina Lindqvist (secondo turno)

 Laura Gildemeister (semifinali)
 Eva Švíglerová (quarti di finale)
 Lori McNeil (campionessa)
 Marianne Werdel (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1991